Edmund Stafford (ou Edmond Stafford) peut se référer à :
 Edmund de Stafford (1272/3-1308),  baron Stafford ;
 Edmund Stafford (1344-1419), évêque d'Exeter ;
 Edmond Stafford (1377-1403),  de Stafford.